Civilförtjänstorden kan avse:

Civilförtjänstorden (Bulgarien) – instiftad den 14 augusti 1891
Civilförtjänstorden (Frankrike) – instiftad den 14 oktober 1957
Civilförtjänstorden (Spanien) – instiftad den 25 juni 1926
Civilförtjänstorden (Syrien) – instiftad den 25 juni 1953

Se även
Förtjänstorden (utmärkelse)